Усама или Осама ( — уса́маh) — арабское мужское имя, означающее «львёнок», «молодой лев».

Известные носители 
 Усама ибн Мункыз (1095—1188) — средневековый арабский писатель и полководец.
 Усама бин Ладен ( — Уса́маh бну Ля́дин) (1957—2011) — глава террористической организации «Аль-Кайда».
 Усама Меллули (р. 1984) — тунисский пловец, олимпийский чемпион 2008 года.
 Усама Мусба аль-Хамади (р. 1975) — ливийский футболист, защитник.

Другое 
 Осама — крохотный кратер в Озере Счастья на видимой стороне Луны.

См. также 
 Арабские имена
 Список арабских имён

Имена арабского происхождения
Арабские имена
Мужские имена
Мусульманские имена